Дони-Дубовик — населённый пункт (село) в Республике Сербской, Босния и Герцеговина, община Крупа-на-Уни.
Дони-Дубовик — населённый пункт (село) в Республике Сербской, Босния и Герцеговина, община Вишеград.